E130 – wersja Toyoty Corolli
 E130 – oznaczenie błękitu indantrenowego RS jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E